Kasumi Arimura – attrice giapponese
 Koji Arimura – ex calciatore giapponese
 Ryūtarō Arimura – cantante, saggista e modello giapponese